Xiwengzhuang (kinesiska: 溪翁庄, 溪翁庄镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 71 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xiwengzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gulou,  km söder om Xiwengzhuang. Trakten runt Xiwengzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina